Sido Mukti (Plakat Tinggi), een plaats in Indonesië
Sido Mukti (Dendang), een plaats in Indonesië
Sido Mukti (Pangkalan Kuras), een plaats in Indonesië
Sido Mukti (Padang Jaya), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing